Die Saison 2020/21 war die 99. Ausgabe der höchsten Salzburger Spielstufe.
Sie begann am 14. August 2020 und hätte planmäßig am 12. Juni 2021 enden sollen.

Wie schon in der Vorsaison wurde aufgrund der Covid-19-Pandemie entschieden, die Saison abzubrechen und sowohl den Auf- als auch den Abstieg auszusetzen.

Modus 

Geplant war folgender Modus: An der Meisterschaft der Salzburger Liga nehmen in der Saison 2020/21 14 Mannschaften teil, wobei die Mannschaften innerhalb eines Spieljahres je zweimal aufeinandertreffen. Der Meister am Ende der Saison ist zum Aufstieg in die Regionalliga West berechtigt, der Tabellenletzte steigt ab.

Wegen der Auswirkungen von Covid-19 wurde die Saison jedoch vorzeitig beendet und der sportliche Auf- und Abstieg ausgesetzt.

Teams 

 SK Adnet
 UFC Altenmarkt
 TSU Bramberg
 SV Bürmoos
 USC Eugendorf
 SC Golling
 UFC Hallein
 TSV Neumarkt
 ASVÖ FC Puch
 SV Straßwalchen
 UFV Thalgau
 UFC Siezenheim
 FC Bergheim
 UFC SV Hallwang

Tabelle

Ergebnisse

Einzelnachweise 

Fußballsaison 2020/21
Fußballwettbewerb in Österreich
Fußball (Land Salzburg)